Vukčević ist der Familienname folgender Personen:
 Andrija Vukčević (* 1996), montenegrinischer Fußballspieler
 Boris Vukčević (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Marija Vukčević (* 1986), montenegrinische Fußballspielerin

 Radomir Vukčević (1941–2014), jugoslawischer Fußballtorhüter
 Simon Vukčević (* 1986), montenegrinischer Fußballspieler
 Tristan Vukčević (* 2003), serbisch-schwedischer Basketballspieler